Adolf Murray kan syfta på:

 Adolph Murray (1751–1803), svensk läkare
 Adolf Murray (1862–1947), svensk militär

Se även 

 Carl-Adolf Murray